Макси́м Швецо́в:
 Швецов, Максим Владимирович (род. 1998) — белорусский футболист.
 Швецов, Максим Юрьевич (род. 1973) — российский футболист.